Francis Wayland ist der Name folgender Personen:

* Francis Wayland senior (1796–1865), US-amerikanischer Geistlicher, Philosoph und Hochschullehrer
 Francis Wayland (Politiker) (1826–1904), US-amerikanischer Politiker